Прокул (лат. Proculus; ?, Альбінгавн — 281, ?) — римський узурпатор (претендент на трон) у 280 році, за часів імператора Проба.
 Прокул Вергіній Трікост Рутил, Прокул Вергіній Трікост Рутил (лат. Proculus Verginius Tricostus Rutilus, ? — після 486 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки.
 Прокул (правник), Прокул (лат. Proculus) Ліциній (роки і місце народження та смерті невідомі) — римський юрист середини І ст. н. е.
 Марк Цейоній Прокул (лат. Marcus Caeionius Proculus; між 250 та 255 — після 289) — державний діяч часів Римської імперії, консул-суффект 289 року.
 Прокул Юлій (лат. Proculus Julius; VIII ст. до н. е.) — легендарний римський патрицій, котрий засвідчив перетворення Ромула на бога Квіріна.
 Луцій Волузей Прокул (лат. Lucius Voluseius Proculus) — політичний діяч часів ранньої Римської імперії, консул-суффект 17 року.
 Гай Юлій Прокул (лат. Gaius Iulius Proculus, ? — 132) — військовий та державний діяч часів Римської імперії, консул-суффект 109 року.
 Гай Плавцій Прокул, Гай Пла́вцій Проку́л (лат. Gaius Plautius P.f. Proculus, 402/401 — після 356 р. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул.
 Прокул Геганій Мацерін, Проку́л Гега́ній Мацері́н (? — після 440 року до н. е.) — політичний, державний та військовий діяч Римської республіки, консул 440 року до н. е.
 Гней Ацерроній Прокул (? — після 37 року) — політичний діяч ранньої Римської імперії, консул 37 року.
 Авл Віцирій Прокул (лат. Aulus Vicirius Proculus; близько 16 — бл. 96) — політичний та військовий діяч часів Римської імперії, консул-суффект 89 року.
 Тіт Помпоній Прокул Вітразій Полліон (лат. Titus Pomponius Proculus Vitrasius Pollio; ? — до 180) — державний і військовий діяч Римської імперії, консул.
 Гай Аквілій Прокул (лат. Gaius Aquilius Proculus; ? — після 104) — державний діяч Римської імперії, консул-суффект 90 року.
 Публій Плавцій Прокул, Пу́блій Пла́вцій Проку́л (лат. Publius Plautius Proculus; IV століття до н. е.) — політичний, державний та військовий діяч Римської республіки, консул.
 Луцій Арадій Валерій Прокул (*Lucius Aradius Valerius Proculus, д/н — після 352) — державний діяч часів Римської імперії.